John Jackson (1885-1971), tirador olímpic estatunidenc
 John Jackson (1887-1958), astrònom escocès